

— агромістечко у Вовковиському районі Гродненської області.

Верейки — присілок у складі Ковровського району Владимирської області.
 Верейки — присілок у складі Лотошинського району Московської області.

Див. також 
 Верейка